Chaslands bezeichnet in Neuseeland
 Chaslands (Neuseeland), Ortschaft in der Region Otago
 Chaslands River, englischer Name des Waipati River
 Chaslands, autobiografisches Buch von George E. Dewar